Георги Николов Бѐльов е български революционер, участник в Кресненско-Разложкото въстание.

Биография 
Бельов е роден в 1832 година в разложкото село Белица, което тогава е в Османската империя. Брат е на Теофил Попвасилев и племенник на Илия Попов. Бельов е виден белишки общественик, който подпомага българското просветно дело в Разлога, като издържа местните училища и участва в борбата за българска църковна независимост. Пише в „Цариградски вестник“. Участва в подготовката на Априлското въстание и е член на основания от Кузман Поптомов революционен комитет. При избухването на въстанието е арестуван и съден в Неврокоп.

След Берлинския договор се включва в съпротивителното движение и през Кресненско-Разложкото въстание участва в защитата на Белица.

Умира в 1888 година.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Участници в Кресненско-Разложкото въстание
Български революционери от Македония
Родени в Белица